El nombre de tiburón toro se da a diferentes especies de tiburones según la zona:

Carcharhinus leucas, principalmente en México y Centroamérica.
Carcharias taurus, junto a otras especies (ocasionalmente) de los géneros Carcharias y Odontaspis, en España.

Tiburon toro